Benson and Hedges Masters 1993 – nierankingowy turniej snookerowy, rozegrany w dniach 7–14 lutego 1993 roku w Wembley Conference Centre w Londynie.

Obrońcą tytułu mistrzowskiego był Szkot Stephen Hendry, który w finale pokonał Jamesa Wattanę, broniąc tym samym tytuł.

Runda dzikich kart

Faza zasadnicza turnieju

Bibliografia 
 Snooker Database

Zobacz też 
 Masters (snooker)
 Światowy ranking snookerowy 1992/1993

1993 w sporcie
Masters